BTS es una sigla que puede significar:

 BTS, un grupo musical surcoreano.
 Estación base de telefonía móvil (por su nombre en inglés, Base Transceiver Station);
 Aeropuerto de Bratislava-Milan Rastislav Štefánik (Eslovaquia), por su código IATA;
 Metro Aéreo de Bangkok, denominado oficialmente BTS (Bangkok Mass Transit System);
 Build To Stock o Make To Stock, sistema de manufactura en el que se fabrica continuamente para almacenar;
 Sistema de seguimiento de errores (por su nombre en inglés, Bug Tracking System);
 Business Telecommunication Services, compañía internacional de telecomunicaciones.